Ağcakənd – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Ağcakənd – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Ağcakənd – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian